Натаниэль Марвин Вулфф (; род. 17 декабря 1994, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский актёр, продюсер и композитор.

Биография 
Нэт Вулфф родился в Лос-Анджелесе, Калифорния. Учился в частной школе в Нью-Йорке. Его родители — музыкант Майкл Вулфф и актриса Полли Дрейпер. Нэт — старший брат Алекса Вулффа.

Дед Нэта по материнской линии, Дрейпер Уильям III, является общественным деятелем. Кроме того, Нэт — племянник капиталиста Тима Дрейпера, двоюродный брат Джесси Дрейпер и правнук банкира и дипломата Уильяма Генри Дрейпера мл. Помимо этого, Нэт — потомок Фрэнсиса Кука (ок. 1583—1663), пассажира Мейфлауэра, и капитана Джозефа Уэлда (1599—1646), одного из основателей знаменитой семьи Уэлд из Массачусетса. Среди дальних родственников Джозефа, в свою очередь, числятся 68-й губернатор Массачусетса Уильям Уэлд и актриса Тьюсдей Уэлд.

У актера русские, польские и немецкие корни по линии отца, а также английские, немецкие, шотландские, португальские, французские и валлийские по материнской линии.

В свободное время Нэт любит играть в баскетбол и писать музыку.

Карьера 
Нэт начал свою актёрскую карьеру в 2003 году, играя вне Бродвея в мюзикле «Getting Into Heaven». Он также сыграл в мюзикле «Baghdad» (2004), а в 2005 году получил главную роль в телефильме «Голые братья», режиссёром которого была его мать. Фильм получил приз как «Лучший семейный фильм» на Хамптонском международном кинофестивал и куплен Nickelodeon. Впоследствии на основе ленты был создан телесериал, который продолжался с 2007 по 2009 год. Младший брат Нэта также снялся в телесериале и написал музыку к нему. Телесериал принес Нэту номинацию на премию «BMI Cable Award» за написание музыки, а также две номинации на премию «Молодой актёр» и «Kids' Choice Awards» в категории «Любимый актёр телевидения».

В 2009 году Нэт появился в фильме Nickelodeon «Мистер – мама отряда». В 2011 году — снялся в фильме «Старый Новый год» в роли Уолтера и в фильме «Мир, любовь и недопонимание». В 2013 сыграл в фильме «Экзамен для двоих» в роли Джеремайи. В том же году актера можно было увидеть в одной из главных ролей в фильме «Пало-Альто». Годом позже Нэт исполнил главную роль в фильме «Плохое поведение», где его партнершей стала Селена Гомес. Тогда же второстепенная роль в фильме «Виноваты звёзды» принесла Нэту две награды Teen Choice Awards в номинациях «Choice Movie: Scene Stealer» и «Choice Movie: Chemistry».

В 2015 году Нэт снялся в главной роли в фильме «Бумажные города», а в 2016 году был задействован в съемках Бродвейской постановки «Buried Child» вместе с Эдом Харрисом и Таиссой Фармигой.

В 2017 году Нэт исполнил роль Киры в фильме «Тетрадь смерти», основанном на одноимённой манге, а также в комедии «В гостях у Элис» с Риз Уизерспун. Кроме того, летом 2017 года на HBO состоялась премьера первого сезона сериала-антологии «Комната 104», в одном из эпизодов которого снялся актер.

Осенью 2018-го в кинопрокат США вышел фильм «Последний выходной Стеллы», главные роли в котором исполнили Нэт и его брат Алекс. Режиссером выступила их мать, Полли. Лента стала её второй полнометражной режиссерской работой со времен «Голых братьев».

В начале 2020 года в Норвегии состоялась премьера фэнтезийного боевика Андре Овредала «Бог грома», главную роль в котором исполнил Нэт Вулфф. В июне картина, основанная на скандинавской мифологии, станет доступна на российских цифровых платформах.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Дети-певцы США
Дети-актёры США
Киноактёры США